Nicholas White (1974-), cycliste sud-africain
 Nicholas White (1997-), cycliste australien
 Nicholas White (1951-), mdécin britannique spécialiste des maladies tropicales

Voir aussi